Гран-прі Бельгії 1981 року () — п'ятий етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 17 травня на автодромі Золдер у фламандській провінції Лімбург. Дванадцята та остання в кар'єрі перемога аргентинця Карлоса Ройтеманна, яку він виграв з поулу, показавши також найкраще коло. Британець Найджел Менселл здобув свій перший подіум.

Через дощ перегони були зупинені після 54 кола замість запланованих 70. Гонщики подолали 230.148 км дистанції із початкових 298.340 км.

Перегони

Кола лідирування 
 1—12 — Дідьє Піроні
 13—19 — Алан Джонс
 20—54 — Карлос Ройтеманн

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Бельгії 1981 

            
Гран-прі Бельгії
Спортивні події 1981
Травень 1981
1981 у бельгійському спорті